Friday Night Lights, een Amerikaanse televisieserie
 Friday Night Lights, een Amerikaanse film uit 2004, gebaseerd op het boek
 Friday Night Lights, een Amerikaans non-fictie boek uit 1990 van H. G. Bissinger 
 Friday Night Lights, het debuutalbum uit 2008 van de Schotse groep Attic Lights